Подгор'є, Подгорє (буквально «Підгір'я») — слов'янський топонім

Бановичі — поселення в складі громади Бановичі, Тузланський кантон.
 Бановичі — поселення в складі громади Білеча, Республіка Сербська.
 Подгор'є — поселення в складі громади Вишеград, Республіка Сербська.
 Подгор'є — поселення в складі громади Мостар, кантон Герцеговина-Неретва.

Подгорє — поселення в общині Апаче, Помурський регіон.
 Подгор'є — поселення в общині Веленє, Савинський регіон.
 Подгор'є — поселення в общині Камник, Осреднєсловенський регіон.
 Подгор'є — поселення в общині Копер, Регіон Обално-крашка, Словенія.
 Подгорє-об-Севничні — поселення в общині Севниця, Споднєпосавський регіон.
 Подгорє-под-Черином — поселення в общині Войник, Савинський регіон.
 Подгорє-при-Летушу — поселення в общині Брасловче, Савинський регіон.
 Подгорє-при-Пишецах — поселення в общині Брежице, Споднєпосавський регіон.

Подгор'є — поселення в Вировитицько-Подравській жупанії у складі громади Вировитиця.
 Подгор'є — поселення в Сисацько-Мославинській жупанії у складі громади Гвозд.
 Подгор'є — поселення в Пожезько-Славонської жупанії у складі громади Каптол.
 Подгор'є — поселення в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Оребич.
 Подгор'є-Беднянсько — поселення в Вараждинській жупанії у складі громади Бедня.
 Подгор'є-Бистрицько — поселення в Крапинсько-Загорській жупанії у складі громади Марія-Бистриця.
 Подгор'є-Брачевацько — поселення в Осієцько-Баранській жупанії, у складі громади Дренє.
 Подгор'є Крняцько — поселення в Карловацькій жупанії у складі громади Крняк.
 Подгор'є-Ямницько — поселення в Загребській жупанії у складі громади Писаровина.

Також 
 Підгір'я
 Подгуже
 Подгоріє